Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die AEGON International Eastbourne 2015 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 20. und 21. Juni 2015 stattfand; wobei sich acht Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Eastbourne